Население Аландских островов () — динамика численности и состава населения Аландских островов, относящаяся к островному типу по которому показатели роста отмечаются в повышении доли людей пенсионного и предпенсионного возраста, сокращение доли детей, а также снижение рождаемости и смертности, что в итоге даёт низкий естественный прирост всего в 0,3 промилле.

Ежегодно население Аландских островов увеличивается примерно на 200 человек за счёт мигрантов, которые прибывают в автономию из соседних Швеции и Финляндии..

Численность населения 
Численность населения Аландских островов на 31 августа 2012 года составляла 28 534 человек, а средняя плотность — 18,27 чел/км². Более 11 тысяч человек проживают в главном городе автономной провинции — Мариехамне. Кроме того, около 50 тыс. выходцев с архипелага проживают в Швеции, Финляндии, Норвегии.

Доля женщин в структуре населения — 51 %. К евангелическо-лютеранской церкви принадлежит 94,8 % жителей.

В 2005 году дети младше 15 лет составляли 17,3 % населения, от 15 до 64 лет — 65,9 %, старше 65 лет — 16,8 %.

Динамика населения 
Динамика численности населения по муниципалитетам.

Суммарная рождаемость 
Число рожденных детей по возрасту матери

Язык 
Из 28 983 жителей Аландских островов (31.12.2015) шведским языком пользуются 25 527 жителей (88,08%), финским — 1 363 жителей (4,70%), другими языками 2093 жителя (7,22%)

Этнический состав 
Большинство населения Аландских островов — этнические шведы (92 %). В этой связи шведскому языку придан статус государственного. Потомки финских рыбаков составляют 5 % населения (в коммуне Брандё доля финноязычных граждан — 9 %).

Безработица 
Уровень безработицы в 2009 году составил 5,4 %, что ниже сложившегося по Финляндии (8,2 %), но в предшествующие кризису годы уровень безработицы колебался в районе 1-2 %.

Примечания